Ритор — людина, яка публічно виголошує певну промову.

Різновиди 

 У стародавній Греції та стародавньому Римі — оратор і вчитель красномовства.
 Отці церкви вчились у славнозвісних риторів IV століття Лібанія і Гімерія;
 Оратор, який має хист красномовця.
 У віршах про партію і Батьківщину Рильський виявляє себе як досвідчений ритор у найкращому розумінні цього слова; Корнель, Расін, Мольєр, Вольтер, Гюго, Дюма — це інша річ: про них ми не замислюючись скажемо, що вони, можливо, прекрасні, чудові літератори, віршувальники, митці, ритори, декламатори.
 Оратор, який, володіючи мистецтвом красномовця, говорить красиво, але беззмістовно.
 У нас всякого було народу, не тільки поповичів, тих риторів.., та й панів високо-вчених (Стор., І, 1957, 259).
 У братських школах і в академії України та в духовних семінаріях дореволюційної Росії — учитель або учень по класу риторики.
 Колишній ритор Київської академії, вихований на промовах і політичних трактатах Цицерона та мемуарах Юлія Цезаря..,— стояв на цілу голову вище не тільки за своїх однолітків, а найосвіченіших людей цілого війська.
 Одним з найкращих риторів часів Київської Русі ми можемо назвати митрополита Іларіона, а його «Слово про закон і благодать» як підручник по мистецтву красномовства.

Знамениті ритори

Грецькі ритори 
 Перикл
 Клеон
 Горгій
 Лісій
 Ісократ
 Ісей
 Лікург
 Гіперид
 Есхін
 Демад
 Демосфен
 Андокід
 Аристотель
 Сократ
 Платон
 Аспасія

Римські ритори 
 Катон Старший
 С. Гальба
 Гракх
 Марк Антоній
 Л. Красс
 Юлій Цезар
 Цицерон
 Калидій

Середньовічні ритори 
 Петро Пустинник

Ритори XVIII століття 
 Джон Генлі
 Оноре Габріель Мірабо
 Жорж Жак Дантон
 Максиміліан Робесп'єр
 Луї Антуан Сен-Жюст

Ритори XIX століття 
 Абд аль-Кадир
 Авраам Лінкольн
 Бріан, Вільям Дженнінгс
 Дуглас, Фредерік
 Ральф Волдо Емерсон
 Інгресолл, Роберт Грін
 Уебстер, Деніел
 Жан Жорес

Ритори XX століття 

 Адольф Гітлер
 Шарль де Голль
 Зульфікар Алі Бхутто
 Троцький Лев Давидович
 Фідель Кастро
 Джон Фіцджеральд Кеннеді
 Мартін Лютер Кінг
 Ленін Володимир Ілліч
 Беніто Муссоліні
 Рональд Рейган
 Пауль Йозеф Геббельс
 Вінстон Черчилль
 Франклін Делано Рузвельт
 Ллойд Бітцер
 Дейл Карнегі

Див. також 
 Риторика

Примітки

Джерела

Посилання 

Риторика
Культура Стародавньої Греції
Культура Стародавнього Риму